Александр Гольц: Гольц, Александр Львович (род. 1972) — российский хоккеист, тренер.
 Гольц, Александр Матвеевич (род. 1955) — российский журналист и политолог.